Spens von Booden ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Spens von Booden (1835–1919), österreichischer Jurist und Politiker
 Emanuel Spens von Booden (1831–1926), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker